Я́о Минъюэ́ (; ) — китайская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2013, 2014), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая